Die Erbschaft (Originaltitel: Arvingerne, internationaler Vermarktungstitel: The Legacy) ist eine dänische Fernsehserie, die Danmarks Radio von 2013 bis 2016 produzierte. Der Fernsehsender DR1 sendete die erste Folge am 1. Januar 2014. Die dritte und letzte Staffel wurde ab 1. Januar 2017 ausgestrahlt.

Der deutsch-französische Sender Arte strahlte die erste Staffel in einer deutschen und französischen Fassung im Juni 2016 aus. Am 4. und 11. Oktober 2018 feiern die sieben Episoden der zweiten Staffel auf Arte Free-TV-Premiere.

Handlung 
Veronika Grønnegaard ist eine international anerkannte und umstrittene Künstlerin. Sie lebt und arbeitet auf einem ehemaligen Gestüt, das sie teilweise zur Werkstatt umgebaut hat. Dort entwirft sie ihre Skulpturen. Währenddessen reist die älteste Tochter namens Gro herum und organisiert Ausstellungen für ihre Mutter und vertritt ihre Interessen. Der älteste Sohn Frederik lebt mit seiner Familie in der Nähe, hat aber den Kontakt zu Veronika abgebrochen. Der jüngere Sohn Emil ist in Thailand, um dort ein Resort aufzubauen. In der Regel meldet er sich nur, wenn er finanziell in der Klemme steckt.
Signe Larsen, die jüngste Tochter, weiß zu Beginn der Handlung nicht, dass sie auch der Familie Grønnegaard angehört. Sie lebt im Ort und arbeitet als Blumenverkäuferin. Als Veronika erfährt, dass ihre verheimlichte Krebserkrankung ihr nur noch wenig Zeit zum Leben lässt, beschließt sie sich Signe zu offenbaren und ihr das Gestüt zu vererben. Kurz darauf stirbt sie an einem schweren Schlaganfall.

Daraufhin kommen die Geschwister zusammen und es entbrennt ein Kampf um das Erbe Grønnegaard. Schnell tritt das schwierige Verhältnis der Geschwister untereinander zutage. Trotzdem gelingt es den Grønnegaards sich immer wieder zusammenzuraufen. Miteinander können sie nicht, doch ohne die anderen auch nicht.

Besetzung 
Die deutsche Synchronfassung der Serie entstand bei der Studio Hamburg Synchron GmbH nach Dialogbüchern von Regina Kette und unter Dialogregie von Michael Grimm.

Stammbaum Familie Grønnegaard

Rezeption in Deutschland 
Hannah Pilarczyck von Spiegel Online urteilte sehr positiv: „Wie fürs dänische Fernsehen üblich, besticht ‚Die Erbschaft‘ durch die hervorragende Besetzung und die exzellente Ausstattung, die ebenso auf die Optik setzt wie auch die Figurenzeichnung perfektioniert.“

Das Portal femundo lobt die Serie als spannende Familiengeschichte und ergänzt: "... ein zuweilen sehr komisches Sittenbild des exzentrischen Kunstmarktes und den zugehörigen Klischees von Unangepasstheit, Freiheit und Bohème. Das wunderbare Ensemble verleiht den Figuren Tiefe, darunter so bekannte dänische Stars wie Trine Dyrholm ... als Gro und Jesper Christensen ...als zotteliger Alt-Hippie Thomas."

Auch Marcel Kawentel von der Neuen Osnabrücker Zeitung hatte unter der Überschrift „Starke dänische Serie: ‚Die Erbschaft‘“ lobende Worte übrig: „‚Die Erbschaft‘ zeigt einmal mehr, was zeitgenössische Serien so attraktiv macht: Sie sind in ihrer erzählerischen Breite sehr viel besser in der Lage, die Komplexität und Widersprüchlichkeit menschlicher Charaktere wiederzugeben als ein Spielfilm, der schon allein aufgrund seiner kürzeren Dauer die Figuren einer radikaleren Wandlung unterwerfen muss, als es das normale Leben üblicherweise tut.“

Noemi Schneider von Deutschlandradio Kultur sieht die Serie als „Ein Sittengemälde mit Starbesetzung“. Sie schrieb: „Vordergründig geht es natürlich um die titelgebende Erbschaft, doch dahinter verbirgt sich ein sehr vielschichtiges, genau beobachtetes, generationenübergreifendes Sittengemälde mit Starbesetzung das über Fluch und Segen von schwierigen Familienverhältnissen reflektiert. Unter anderen brillieren Trine Dyrholm, Jesper Christensen und Marie Bach Hansen in den Hauptrollen.“

Veröffentlichung in Deutschland 
Noch bevor es zu einer Veröffentlichung im deutschen Fernsehen kam, veröffentlichte Constantin Film die Serie auf DVD. Die erste Staffel erschien am 8. Januar 2015. Jedoch enthält die DVD-Box ausschließlich die deutsch synchronisierte Fassung. Die dänische Originalfassung ist nicht vorhanden. Die zweite Staffel erschien in Deutschland am 8. Februar 2018. Die dritte Staffel wurde am 8. November 2018 veröffentlicht.

Weblinks 
 
 Offizielle Webpräsenz (dänisch)
 Deutsche Webpräsenz zur ersten Staffel bei Constantin Film
 Film in der Dansk Film Database (dänisch)
 Film im Det Danske Filminstitut (dänisch)

Einzelnachweise 

Fernsehserie (Dänemark)
Fernsehserie der 2010er Jahre